Ashihara bezeichnet:

 Ashihara kaikan, von Hideyuki Ashihara gegründeter Karatestil

Ashihara ist der Familienname folgender Personen:

 Hideyuki Ashihara (1944–1995), japanischer Karateka
 Hinako Ashihara, japanische Manga-Zeichnerin
 Yoshinobu Ashihara (1918–2003), japanischer Architekt
 Ashihara Yoshishige (1901–2003), japanischer Unternehmer